Анси́мов — русская фамилия.

Известные носители:
 Ансимов, Анатолий Дмитриевич (1934—2002) — советский и российский поэт, член Союза журналистов.
 Ансимов, Владимир Владимирович (1920—1989) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Ансимов, Георгий Павлович (1922—2015) — советский и российский режиссёр музыкального театра.
 Ансимов, Николай Петрович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Ансимов, Павел Георгиевич (1891—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.

См. также 
 Анисимов